Виталий Викторович Семёнов (род. 27 июля 1978, Москва) — российский генеалог, основатель проекта «Военкомат», председатель движения «Архивный дозор», наиболее известный архивный активист в России. Согласно исследованию интернет — портала «Всероссийское генеалогическое древо» признан самым медийным генеалогом.

Биография 
Родился в 1978 году в семье офицера, командира взвода ГАИ Волгоградского района Москвы Виктора Семёновича Семёнова и мастера фабрики им. Советской армии Антонины Александровны Семёновой. Окончил школу № 1570, среди его одноклассников Кирилл Алявдин Андрей Карбовский, также проходил обучение в Археологическом кружке при Московском Дворце Пионеров на Ленинских горах, проходил практику в археологической экспедиции Патрей, у известного археолога А. П. Абрамова. Проходил срочную службу с 1996 по 1998 в в/ч 03770 (Центр приёма и обработки информации ГРУ ГШ) и получил звание младшего сержанта, а затем прапорщика. В 1999—2002 гг. — редактор программы «Жди меня», по некоторым из проведённых им расследований были сняты фильмы и сюжеты, например, канадский фильм «Письма из Карелии» (2004). В 2003 году окончил Исторический факультет МГУ. С 2004 года расследовал обстоятельства гибели прадеда, Никиты Андреевича Семенова, в железнодорожной катастрофе на станции Перерва (8 сентября 1930), [2] что послужило толчком к занятию генеалогией. В 2003—2006 гг. преподаватель истории и заместитель директора Московской международной киношколы, среди его учеников — Иван Янковский, который в дальнейшем не раз поддерживал акции Семёнова, Екатерина Сабирова, режиссёр Дмитрий Соболев и другие. Обучался у известного методолога Юрия Вячеславовича Громыко на курсах Института опережающих исследований имени Шифферса.

С 2009 года — коммерческий генеалог, один из наиболее известных в России, участник многочисленных интервью на крупнейших радиостанциях и каналах ТВ. С 2012 начинает работу проекта «Военкомат», первоочередной задачей которого стала оцифровка, обработка и публикация (с 2016 года) документов военных комиссариатов периода Великой Отечественной войны. С 2013 года материалы проекта на постоянной основе загружаются в ОБД «Мемориал», где на текущий момент представлены сведения из военкоматов Санкт-Петербурга, Ингушетии, Тверского ОВК Москвы, Южной Осетии, Армении и Московской области (Подольский, Люберецкий, Клинский, Пушкинский, Сергиево-Посадский районы и город Химки).

В 2013 году посетил Южную Осетию, где не только осуществил копирование документов военных комиссариатов времён Великой Отечественной войны, но и указал на неудовлетворительное хранение древних армянских и грузинских метрических книг в ЗАГС города Ленингори.

В 2014 году посетил Сирию, где встречался с представителями христианских конфессий и обсуждал сохранение христианских манускриптов во время войны в Сирии, переводчиком в этой экспедиции была известный специалист по арабским странам Анхар Кочнева.

В 2018—2019 гг. один из главных спикеров Международного Генеалогического Форума «ГенТех». С 3 сентября 2019 председатель движения «Архивный Дозор». В декабре 2019 года, ввиду посещения Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, включен в базу данных сайта «Миротворец», а с 2022 года единственный из всех российских гражданских архивных активистов внесён в санкционные списки Украины.

В 2019 году издаёт (совместно с Ириной Белецкой) найденные им списки Дома инвалидов войны и труда на острове Валаам в книге «Книга памяти Валаам, Горицы, Андога» (М.2019), книга серьёзно повлияла на увековечение ветеранов Великой Отечественной Войны которые оказались после войны в закрытых и открытых лечебных учреждениях.

3 сентября 2019 года была создана общественная организация «Архивный дозор», председателем которой стал Семёнов, дата была специально подобрана в честь популярной песни Михаила Шафутинского, в знак того, что организация теперь всегда будет «зудеть» над нерадивыми архивистами как назойливая мелодия. На момент создания организации Семёнов уже был организатором пикетов в защиту Архива РАН, а также против ограничений в Центральном архиве Министерства обороны, постоянно критиковал руководство Государственного архива Архангельской области, где закрыты все фонды генеалогического характера, ему также удалось провести кампанию, которая привлекла внимание к проблеме Государственного архива Саратовской области, в результате которой корпус архива, заброшенный в 1979 году, был достроен. При этом символ Z на логотипе «Архивного дозора» появился ещё в 2019 году, так как одним из рассматриваемых названий организации было «Архизорро» по аналогии с программой «Ревизорро» Елены Летучей и хотя название не было утверждено, сайт и логотип организации носят следы этой идеи.

К началу работы организации уже являлся последовательным критиком Федерального архивного агентства. Считает, что победа Росархива в суде против Андрея Галиничева и Дмитрия Пославского по запрету бесплатного копирования в российских архивах нанесла серьёзный вред развитию российской науки, и является антинациональным шагом, считает, что под руководством главы Росархива Артизова А. Н. архивы России стали периферией мировой архивистики, а внутри страны роль архивов в культурной и общественной жизни сознательно занижается. К наиболее известным акциям «Архивного дозора» относится организация архивного флешмоба #хочуРГАДАудалённо. В ходе проведения акции любители генеалогии из 10 стран и 50 городов России снялись на фоне знаковых достопримечательностей своих городов с хэштегом акции в руках, в знак протеста политике Федерального агентства Росархив, которое отказывается предоставлять удалённый доступ к уже оцифрованным архивным материалам, в частности, к сверхвостребованным фондам Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Большой резонанс вызвала акция #стопножархив, которая опротестовывала процесс неконтролируемого уничтожения выплатных пенсионных дел умерших граждан. В ходе этой акции Семёнов заявил, что Россия столкнулась с «третьей макулатурной кампанией», схожей с кампаниями 1920—1930-х годов, когда массово уничтожались архивные документы, по причине их «малоценности» для советского режима. В результате этих действий повальное уничтожение «выплатных дел» было остановлено, а Семёнова поддержал депутат Государственной думы А. Е. Хинштейн и Сергей Миронов.

С марта 2020 г. один из создателей  международного генеалогического фестиваля «ГенЭкспо», а затем и издатель (совместно с Михаилом Шевелёвым) одноимённого альманаха, в электронном виде распространяемого бесплатно. За время существования проекта «ГенЭкспо» было проведено 11 онлайн-мероприятий с участием 133 лекторов из 22 стран мира, которые прочитали 193 лекции общей продолжительностью 101 час., летом 2021 года под редакцией Семёнова вышел Альманах ГенЭкспо № 2 — первый иллюстрированный учебник по поиску боевого пути и пропавших без вести. Также была разработана бесплатная тетрадь по военному поиску.

В 2021 году раскритиковал составление электронных книг памяти российских населённых пунктов, составление которых было предписано Комитетом «Победа» на совещании от 20 мая 2021 года и издал собственную методику, которую применили в некоторых регионах.

В 2022 году совместно с Алиной Акоефф и командой проекта ГенЭкспо выпустил третий номер Альманаха ГенЭкспо, посвящённый истории фотографии. В номере на жестовом языке зашифрована фраза «Не дай войне убить тебя», повторяющая лозунг конкурса красоты в осажденном Сараево, который в клипе Miss Sarajevo показал Брайн Ино, продолжилась работа проекта «ГенЭкспо», так, в 2022 году прошёл онлайн-фестиваль «ГенЭкспоФутуро», посвящённый будущему российских архивов, в феврале 2023 года после значительной паузы провёл фестиваль "ГенЭкспоЭтно" о том, чем этнология может быть полезна в генеалогических исследованиях.

Взгляды 

Взгляды Семёнова близки к русскому национализму, но без  консерватизма, государственного патернализма и увлечения «традиционными ценностями».  Семёнов считает, что населению России не стоит доверять государственному аппарату, так как он на протяжении долгого времени использовался для уничтожения народов России. По мнению Семёнова, глава Росархива Артизов А.Н. и ряд наиболее видных российских архивистов, таких как глава Глава Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов создали систему, направленную на уничтожение документов генеалогического характера в России, так как им важно показать народы России, как"народы без корней", полностью зависимые от воли государства, что является частью долгосрочной программы западных разведовательных управлений по уничтожению России её же руками. В рамках этой политики вводятся искусственные барьеры, такие как платное копирование на мобильные телефоны, высокие тарифы на архивные услуги, отсутствие модернизации архивов, задача которых — максимально затруднить доступ граждан в архивы. Поэтому важно ставить архивы под гражданский контроль, вне зависимости от мнения архивистов.

Семёнов лично знаком с осужденным историком Юрием Дмитриевым и не раз высказался в его поддержку, он также обращал внимание на неясность приговора историку Андрею Жукову, осуждённому «за разглашение государственной тайны».

Неоднократно обращал внимание на проблему «серых зон» в российских архивах, в интервью «РИА Новости» в декабре 2022 года заявил: "«Половина всех низовых работников архива сегодня живет на „вторую зарплату“, которую получает от фирм и частников, отправляя им вне очереди документы и фотографии, (…) — Все играют в 90-е и пытаются урвать свой кусок» Неоднократно заявлял, что не смотря на бесконечное подчёркивание роли Победы в Великой Отечественной войне в российской пропаганде, реальные условия работы исследователей в ЦАМО ухудшаются, в Министерство обороны стесняется солдат советской армии и предаёт их память, ограничивая доступ исследователей к огромному количеству источников.

Отношение к нападению России на Украину 

Семёнов не осудил вторжение России на Украину и сделал ряд пророссийских заявлений, в частности, звания почётного члена организации «Архивный дозор» был лишён казахстанский исследователь Нуржан Садирбекулы "за публичные антироссийские высказывания. Украинский исследователь Алекс Краковский осуществлял массовую рассылку по генеалогическим сообществам с призывом прекратить сотрудничество с Семёновым. В 2022 году представил проект "Мариупольский фотоальбом", связанный со спасением фотоархивов людей, пострадавших от военных действий, лично выезжал в Волноваху и Мариуполь летом 2022 года. Несмотря на помощь главы Общественной палаты ДНР Кофмана А. Г., а также представленности проекта на ПМЭФ-2022, осуществить проект не удалось.

Является автором первого массового информационного листка для беженцев с Украины в РФ «Листок помощи-допомоги». Семёнов, тем не менее, не согласился с бомбардировкой критической инфраструктуры Украины, которая привела к отключению электричества во многих украинских городах, о чём направил обращение на имя Президента России В. В. Путина, он также воздерживается от агрессивных, «хейтерских» высказываний. 

На фоне вторжения на Украину, был внесён в санкционный список Украины.

Проект «Народная часовня-мемориал «Святково» 
Семёнов ещё в апреле 2022 года выступил с инициативой создания часовни-мемориал воинов, погибших в ходе нападения России на Украину, на базе разрушенного Крестовоздвиженского храма XIX века в урочище Святково. За год из разрушенного храма было вывезено 10 тонн удобрений и проведён первый с 1930 года молебен.

Критика 
Музыкальный критик Илья Смирнов в статье «Мещанин в дозоре» считает, что Семёнов в своей архивоохранной деятельности прежде всего руководствуется бизнес-интересами. Член Общественного совета при Государственной архивной службе Нижегородской области Вадим Андрюхин, считает что Семёнов действует по указанию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По словам Семёнова, в санкционные списки Украины он попал по личному приказу главы Держархива Украины Анатолия Хромова.

Интересные факты 
Семёнов не награждён ни одной наградой, распространённой среди генеалогов, например, у него нет ни одной медали Савёлова, он не является членом ни одной из генеалогических организаций.

Несмотря на большое количество отсканированных и предоставленных для размещения в базу «Память народа» материалов, Министерство обороны также никак не отмечало его деятельность ни разу.

С 2018 по 2022 год являлся «специалистом по увековечению» Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов., но в 2022 году выслал своё удостоверение начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову в знак протеста против деятельности начальника Архивной службы Министерства обороны Э. А. Падерина.

Впервые стал использовать фразу «военный генеалог».

Выставляет все свои книги для свободного скачивания и использования в электронном виде.

Бренд "ГенЭкспо" принадлежит АНО "Семейная традиция",официально Семёнов не имеет к нему отношения.

Книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В. В. Семёнов, Сарченко Н. В. 7 шагов по составлению электронной Книги Памяти региона — Москва: Эдитус, 2021. — 87 с. — 500 экз.- ISBN 978-5-6046824-0-1
 В. В. Семёнов, Шевелёв М.«Альманах ГенЭкспо № 1» - Москва: Дом семейных традиций «Кристиан», 2020. — 304 с. — 999 экз. — ISBN 978-5-7164-1034-3
 В. В. Семёнов, «Альманах ГенЭкспо» № 2 (Ищем сведения о боевом пути и пропавших без вести), АНО «Семейная традиция», 2021. 304 с. — 999 экз. ISBN 978-5-7164-1104-3
 В. В. Семёнов, Шевелёв М. Акоефф А. А. «Альманах ГенЭкспо № 3 (Фотодрама: спасаем семейные фотоальбомы») АНО Семейная традиция, 2022. — 304 с. − 800 экз. — ISBN 978-5-6046824-1-8
 В. В. Семёнов «Генеалогия. Стандарт Семёнова» Москва: Эдитус, 2022. — 292 с. — 400 экз. — ISBN 978-5-00149-768-4

Книги других авторов (с упоминанием) 
 Житарь А. И. «Пушкинский район в годы Великой Отечественной войны. Истребительный батальон организации Осоавиахима в Пушкинском районе в годы войны. Жизнь города и района в годы войны».Пушкино, 2023. —148 стр. ISBN 978-5-5023010685 ББК 63.3(2)
 ] ISBN 978-5-907169-29-6
 Добровольцы-ополченцы Ногинского района в Великой Отечественной войне (1941—1945) ЧерноголовкаЖ «Богородский печатник», 2016, 112 с. ISBN 978-5-89589-096-7

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Архивного Дозора»
 Semionoff Vitaly — YouTube-канал
 ГенЭкспо — YouTube-канал
 Дневник военного генеалога — SB поисково-исторический форум
 Военный поиск: Что такое военный поиск и что в него входит?
 Семёнов Виталий Викторович: Мои книги

Генеалоги России